Paolo Bonoli, storico (1630-1670)
Girolamo Bonoli, storico (1656-post 1736)
Omero Bonoli, ginnasta (1909-1934)